2 miejscowości w Polsce: 
 Strzyżowiec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Wleń 
 Strzyżowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice